7,65 est un type de munition utilisé pour plusieurs armes :
 7,65 × 21 mm Parabellum
 7,65 × 17 mm Browning
 7,65 × 20 mm Long
 7,65 × 53 mm Mauser
 7,65 × 25 mm Borchardt

Munition